Kwalifikacje do World Rugby Women’s Sevens Series (2018/2019) miały na celu wyłonienie jednej żeńskiej reprezentacji narodowej w rugby 7, która uzyskała status stałego uczestnika sezonu 2018/2019 World Rugby Women’s Sevens Series.

Informacje ogólne 
Kwalifikacje zostały przeprowadzone w formie turnieju zorganizowanego przy męskim Hong Kong Sevens 2018 w dniach 5–6 kwietnia 2018 roku na dwóch stadionach – mecze fazy pucharowej rozegrano na Hong Kong Stadium, spotkania grupowe zaś na So Kon Po Recreation Ground. 

W zawodach wzięło udział dwanaście reprezentacji wyłonionych w kontynentalnych mistrzostwach w każdym z sześciu regionów podlegających World Rugby. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów. Stawką zawodów było uzyskanie statusu stałego uczestnika kolejnego sezonu światowego cyklu, dodatkowo zaś dla części zespołów był podstawą do rozstawienia podczas Pucharu Świata 2018.

Podział na grupy został opublikowany w połowie marca 2018 roku. Składy zespołów i sędziowie zawodów.

Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły reprezentacje Kenii, Chin i Belgii, a w finałowym pojedynku Chinki pokonały Południowoafrykanki, powracając tym samym do grona stałych uczestników światowego cyklu.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 

Q
2018 w Azji
Rugby union w Hongkongu